Солнечный сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Первомайском районе Алтайского края России. Административный центр — село Солнечное.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 388 человек, в том числе 184 мужчины и 204 женщины.

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Солнечное.

Примечания 

Муниципальные образования Первомайского района Алтайского края
Сельские поселения Алтайского края